Remoncourt kan syfta på:
 Remoncourt, Meurthe-et-Moselle
 Remoncourt, Vosges